A Vila o Vila pueden referirse a:

A Vila 

 A Vila (Aranga), lugar español de la parroquia de Muniferral, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Vila (Monforte de Lemos), lugar español de la parroquia de Bascós, del municipio de Monforte de Lemos provincia de Lugo, Galicia.
 A Vila (Puebla del Brollón), lugar español de la parroquia de Eixón, del municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo, Galicia.
 A Vila de Cambás, lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.

Vila

Topónimos 

 Vila (apellido), apellido.
 Vila (Belém), localidad del estado de Belén, Brasil.
 Vila (Boqueijón), localidad española de la parroquia de Ledesma, municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vila (Calvos de Randín), parroquia y localidad española, municipio de Calvos de Randín, provincia de Orense, Galicia.
 Vila (Carballeda de Valdeorras), parroquia y localidad española del municipio de Carballeda de Valdeorras, provincia de Orense, Galicia.
 Vila (Carballedo), localidad de la parroquia y municipio de Carballedo, provincia de Lugo, Galicia.
 Vila (Encamp), núcleo de población andorrano, situado en la parroquia de Encamp.
 Vila (Esperante), localidad la parroquia de Esperante, municipio de Taboada, provincia de Lugo, Galicia.
 Vila (Meanos), localidad de la parroquia de Meanos, municipio de Zas, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vila (Melgazo), antigua freguesia portuguesa del municipio de Melgaço, distrito de Viana do Castelo.
 Vila (Moeche), localidad de la parroquia y municipio de Moeche, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vila (Pin), localidad de la parroquia de Pin, municipio de Navia de Suarna, provincia de Lugo, Galicia.
 Vila (Santa Fe), comuna argentina de la provincia de Santa Fé.
 Vila (Santiso), localidad españolade la parroquia de Santiso, municipio de Lalín, Pontevedra, España.
 Vila (Viella y Medio Arán), población española del municipio de Viella y Medio Arán, provincia de Lérida, Cataluña.
 Vila e Roussas, freguesia portuguesa del municipio de Melgaço, distrito de Viana do Castelo.

Personas 

 Antoni Vila i Arrufat (1894-1989), pintor, grabador, y muralista catalán.
 Cirilo Vila (1937-2015), también conocido como Cirilo Vila Castro, compositor, pianista, y académico chileno.
 Daniel Vila (1953-), también conocido como Daniel Eduardo Vila, abogado y empresario argentino.
 Emiljano Vila (1988-), futbolista de Albania, que juega de centrocampista.
 Enrique Vila-Matas (1948-), escritor español, autor de más de una treintena de obras, que entre otros incluyen novelas, ensayos, y libros misceláneos.
 Hèctor Vila (1955-), nombre artístico de Pere Vilaregut, cantautor español en lengua catalana.
 Joan Vilà (1954-), también conocido como Joan Vilà Bosch, jugador y entrenador de fútbol español (ya retirado).
 Joan Vila i Cinca (1856-1938), también conocido como Joan Vila y Cinca, pintor catalán.
 José Luis Vila-San Juan (1927-2004), historiador, periodista, y publicista español.
 María Nieves Rebolledo Vila (1978-), conocida artísticamente como "Bebe", cantautora y actriz española.
 Patxi Vila (1975-), también conocido como Patxi Xabier Vila Errandonea, ciclista español (ya retirado de la competición activa).
 Ramon Vila Capdevila (1908-1963), también conocido como Caracremada y como∞ Capitán Raymond, anarquistaespañol de Cataluña, miembro de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y guerrillero antifranquista.
 Rosalía Vila Tobella (1993-), conocida como Rosalía o La Rosalía, cantante española.
 Santi Vila (1973-), también conocido como Santiago "Santi" Vila Vicente, historiador y político español, militante en el Partido Demócrata Europeo Catalán.
 Sergio Vila-Sanjuán (1957-), escritor y periodista español, hijo del también escritor y periodista José Luis Vila San Juan.